Schewtschenkowe (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine in der Oblast Charkiw mit etwa 7000 Einwohnern (2014).

Lage 
Schewtschenkowe liegt etwa 75 Kilometer südöstlich von Charkiw an der Bahnstrecke Charkiw–Balaschow.

Geschichte 
Der Ort wurde 1896 im Zuge des Baus einer Eisenbahnlinie gegründet und nach dem Landsbesitzer „Bulazel“ Bulazeliwka (Булацелівка) bzw. russisch Bulazelowka (Булацеловка) genannt. 1922 erfolgte die Umbenennung in Schewtschenkowe zu Ehren des ukrainischen Dichters Taras Schewtschenko, welcher auch im Ort gewirkt haben soll.
Seit 1935 war er Hauptort des Rajons Schewtschenkowe, 1957 wurde er zu einer Siedlung städtischen Typs erhoben.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe (:uk:Шевченківська селищна громада/Schewtschenkiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 58 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie 1 Ansiedlung, bis dahin bildete die Siedlung zusammen den Dörfern Mychajliwka, Ohurziwka, Perwomajske, Rajiwka, Sasoniwka, Sorjanske, Trojizke und Werchnjosorjanske die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Schewtschenkowe (Шевченківська селищна рада/Schewtschenkiwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Schewtschenkowe.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Kupjansk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Schewtschenkowe Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 
 
Quelle:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Taras Schewtschenko als Namensgeber
Gegründet 1896
Rajon Kupjansk